У парному розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1971 Івонн Гулагонг і Маргарет Корт виграли титул, у фіналі перемігши Joy Emerson і Леслі Гант з рахунком 6–0, 6–0.

Сіяні пари 
Перша й друга сіяні пари без боротьби виходять у друге коло.

Сітка

Примітки

Посилання 
 

Australian Open, жінки, парний розряд 1971
Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1971 у жіночому тенісі
1971 в австралійському спорті